Сэр Джон Мерре́й (также Марри, Муррэй или Мюррей; ; 3 марта 1841 — 16 марта 1914) — английский естествоиспытатель и гидрограф.

Член Королевского общества Эдинбурга (1876), Лондонского королевского общества (1896), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1897), иностранный член Национальной академии наук США (1912).

Биография 
Джон Меррей родился 3 марта 1841 года в местечке Коборг в канадском штате Онтарио.

В 1868 году совершил путешествие по Северному Ледовитому океану и был на Шпицбергене.

В 1872—1876 годах принимал участие в экспедиции «Челленджера».

В 1876—1882 годах был главным сотрудником по обработке добытых экспедицией данных: Report on the Scientific Results of the Voyage of H. M. S. Challenger (50 тт., , 1882—1895).

С 1882 года, после смерти Чарльза Уайвилла Томсона, на Мюррея возложено главное редактирование продолжения трудов этой экспедиции.

В 1880—1882 годах предпринял исследование в физическом и биологическом отношениях береговых вод Северной Шотландии и Фарерских островов.

В 1895 году учёный был награждён Королевской медалью Лондонского королевского общества.

Напечатал A Summary ot the Scientific Results of the Challenger Expedition и много статей по вопросам гидрографии, океанографии, метеорологии и биологии в специальных учёных журналах.

Сэр Джон Меррей погиб в автокатастрофе 16 марта 1914 года.

Эпонимы 
В честь учёного названы следующие виды животных: летучая мышь Pipistrellus murrayi, геккон Hemidactylus murrayi, уховёртка Paralabella murrayi, рыба Melanocetus murrayi, осьминог Cirrothauma murrayi, клоп Taylorilygus murrayi.

Примечания

Литература 
 

Лимнологи
Океанологи
Путешественники Шотландии
Члены Лондонского королевского общества
Члены Эдинбургского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Награждённые Королевской медалью
Погибшие в автомобильных катастрофах
Метеорологи Шотландии
Президенты Шотландского королевского географического общества